Grande Île (französisch für große Insel) steht für:

 Grande-Île, Insel der Îles Chausey in der Normandie, Frankreich
 Grande Île, Insel der Îlots des Apôtres, Crozetinseln, Indischer Ozean
 Grande Île (Québec), Insel im Mingan-Archipelago-Nationalpark, Kanada
 Grande Île (Straßburg), von der Ill umflossene Altstadt von Straßburg, Frankreich
 Grande Île (Cosmoledo), Insel im Atoll Cosmoledo in den Seychellen